Esteban Maroto (1942 -), auteur de bande dessinée espagnol ;
 Francis Maroto, journaliste sportif français ;
 Francisco Maroto (1906 - 1940), militant anarcho-syndicaliste espagnol ;
 Javier Maroto (1972 -), homme politique espagnol ;
 Rafael Maroto (1783 - 1853), militaire espagnol.